Анастаси́я Поздняко́ва:
 Позднякова, Анастасия Платоновна (1909—1978) — главный врач детской больницы города Черемхово Иркутской области, Герой Социалистического Труда (1969).
 Позднякова, Анастасия Юрьевна (род. 1985) — российская прыгунья в воду.